Cretomyrma är ett släkte av myror. Cretomyrma ingår i familjen myror.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myror
Cretomyrma